Plaats in Indonesië
 Klitik (Geneng), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Klitik (Wonoasri), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java